Burnsville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Burnsville (Minnesota)
Burnsville (Mississippi)
Burnsville (North Carolina)
Burnsville (West Virginia)